Donald Johnson e Kimberly Po hanno battuto in finale Lleyton Hewitt e Kim Clijsters 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Nicole Arendt (primo turno)
 Jonas Björkman /  Anna Kurnikova (primo turno)
 Rick Leach /  Amanda Coetzer (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Piet Norval /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Donald Johnson /  Kimberly Po (Campioni)

 Assente
 Mark Knowles /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Wayne Black /  Cara Black (primo turno)
 David Adams /  Mariaan de Swardt (terzo turno)
 Nicklas Kulti /  Åsa Svensson (secondo turno)
 Daniel Orsanic /  Caroline Vis (primo turno)
 Martín García /  Laura Montalvo (primo turno)
 Brian MacPhie /  Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2000
ATP Tour 2000